Mercenary:

 Mercenary (англ. «Наёмник») — метал-группа из Дании.
 Mercenary — компьютерная игра.
 Mercenary — шестой студийный альбом британской дэт-метал группы Bolt Thrower.